Matawai (volk), een volk van marrons in Suriname
 Matawai (taal), de taal van het Matawai-volk
 Matawai (dorp), dorp in Suriname